Ingwersen ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Ingwersen (1914–1992), deutscher Politiker (CDU)
 Nisse Ingwersen, bürgerlicher Name des deutschen Singer-Songwriter Nisse (Musiker)

Ingwersen ist der Geburtsname folgender Person:

 Seneca Inggersen (1715–1786), Reichsfreiherr von Gelting, Kaufmann und Gutsherr